Шипицина:

 Шипицина — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Шипицина — деревня в Камышловском районе Свердловской области.
 Шипицина — река в Чердынском районе Пермского края.

См. также
 Шипицына
 Шипицино